Winchester je grad u američkoj saveznoj državi Virginiji. Nalazi se u dolini Shenandoah, 121 km zapadno od Washingtona, a zauzima površinu od 24,2 km². Na području Winchestera i njegove okoline odigrao se veliki broj bitaka iz Američkog građanskog rata.

Stanovništvo

Gradovi pobratimi 
  Ambato
  Winchester

Izvori

Vanjske poveznice 

Gradovi u Virginiji